

Objets 

 Piton, lame métallique utilisée en alpinisme ou escalade
 Piton à expansion, système d'ancrage utilisé en alpinisme ou escalade

Géomorphologie et oronymie 
Le terme « piton » désigne une pointe rocheuse isolée, en saillie. Il désigne également le sommet d'une montagne, notamment aux Antilles et aux Mascareignes. Un pic montagneux peut être constitué de plusieurs pitons.

 Pitons de Bouillante (Guadeloupe) ;
 Piton de Sainte-Rose (Guadeloupe)
 Pitons du Carbet (Martinique) ;
 Morne Trois Pitons (La Dominique) ;
 Gros et Petit Piton (Sainte-Lucie) ;
 Piton de la Fournaise (La Réunion) ;
 Piton des Neiges (La Réunion) ;
 Piton de la Petite Rivière Noire (Maurice).

Toponymes 

 Piton des Goyaves, lieu-dit de l'île de La Réunion ;
 Piton Sainte-Rose, quartier de Sainte-Rose sur l'île de La Réunion ;
 Piton Hyacinthe, quartier du Le Tampon sur l'île de La Réunion ;
 Piton Saint-Leu, lieu-dit de l'île de La Réunion ;
 Piton Babet, lieu-dit de Saint-Joseph sur l'île de La Réunion ;
 Piton, un village situé à l'île Maurice ;
 Pointe du Piton, un cap de Guadeloupe ;
 Le Piton, un îlot de Guadeloupe ;
 Le Piton, un sommet de la Guadeloupe près de Pointe-Noire.

Patronymes 
 Aimé Piton (1883-1925), homme politique français
 Barbara Piton (1977-), danseuse sur glace française
 Bertrand Piton (1970-), footballeur français
 Eugène-Constant Piton (), écrivain français
 Frédéric Piton (1800-1871), libraire-éditeur et bibliothécaire strasbourgeois
 Halina Pitoń (1972-), biathlète polonaise
 Pierre Piton (1925-2000), résistant français
 Piton du Roqueray, goguettier et chansonnier français

Notes et références 

Homonymie de patronyme